Assaipalm kan syfta på:

Para-assaipalm –  som främst odlas för sina bär, assai
Jussarapalm – som främst odlas för sitt ätbara innandöme, palmhjärta